Касеренги ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Куриматау-Ориентал. Население составляет 7438 человек на 2007 год. Занимает площадь 201,379 км². Плотность населения — 36,4 чел./км².

История
Город основан 29 апреля 1995 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.837.967,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.126,70 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,513 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба